Aminoethanol steht für: 
 1-Aminoethanol, auch Aldehydammoniak
 2-Aminoethanol, auch Monoethanolamin